Шампињи може да се односи на:

 Шампињи (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шампињи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шампињи“